Scott Thompson, homme d'affaires américain né en 1958 ;
 Scott Thompson, acteur et scénariste canadien né le  ;
 Scott Thompson, mieux connu sous le nom de scène Carrot Top, humoriste américain né en 1965.